Heiner Müller (1961. március 20.) német nemzetközi labdarúgó-partbíró.

Pályafutása

Labdarúgó-partbíróként

Nemzeti partbíráskodás 
Az aktív nemzeti szolgálatot 2006-ban, a FIFA 45 éves korhatárának elérésével fejezte be.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Német labdarúgó-szövetség (DFB) Játékvezető Bizottsága 2000-ben terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) partbíróinak keretébe. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi szolgálatot 2006-ban, a FIFA 45 éves korhatárának elérésével fejezte be.

Világbajnokság 
Dél-Korea és Japán közösen rendezte a XVII., a 2002-es labdarúgó-világbajnokság döntő mérkőzéseit, ahol három csoportmérkőzésen és az egyik nyolcaddöntőben működött segítő partbíróként. A partbírók szakmai tevékenységük során még nem kapcsolódtak szorosan a delegált nemzeti játékvezetőhöz. Partbírói mérkőzéseinek száma: 4

Nemzetközi kupamérkőzések 
Partbírói mérkőzéseinek száma döntőben: 1

Bajnokcsapatok Ligája
2003-ban az Európai Labdarúgó-szövetség a Juventus–Milan döntőt irányító Markus Merk segítette az oldalvonal mellől.

Magyar vonatkozás 
2003-ban a Puskás Ferenc stadionban, a Magyarország–Lettország Európa-bajnoki-selejtezőt irányító Markus Merk német játékvezető első számú segítőjeként tevékenykedett.

Források

Külső hivatkozások 
 https://web.archive.org/web/20080612064540/http://www.origo.hu/focivb/20020513ajatekvezetok.html
 http://hun.worldfootball.net/schiedsrichter_profil/heiner-mueller/1/2/

Német labdarúgó-játékvezetők
1961-ben született személyek
Élő személyek